TJ Lokomotiva Petrovice je český fotbalový klub z Petrovic u Karviné, který byl založen v roce 1946. V letech 2010 až 2018 hrál Moravskoslezskou divizní skupinu E, z níž na konci ročníku 2017/18 sestoupil a nastupuje tak v Krajském přeboru Moravskoslezského kraje (5. nejvyšší soutěž).

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

TJ Lokomotiva Petrovice „B“ 

TJ Lokomotiva Petrovice „B“ je rezervní tým petrovické Lokomotivy, hrající od sezóny 2015/16 I. B třídu Moravskoslezského kraje (7. nejvyšší soutěž).

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Galerie

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 
 Oficiální klubové stránky

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1946
Petrovice u Karviné